Puerto Alegre puede hacer referencia a:

Puerto Alegre, localidad del Departamento Coronel Felipe Varela, Provincia de La Rioja, Argentina.
Puerto Alegre, localidad de Córdoba, España.
Porto Alegre, ciudad de Brasil.